De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1986 werd in het weekend van 1 en 2 februari 1986 gehouden in het Sportcentrum IJsstadion Drenthe in Assen. Kampioenen werden Ria Visser en Hein Vergeer.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1986
Langebaanschaatsen in 1986
Sportevenement in Assen
Schaatsen in Drenthe